

Cinema 
 Ancora una volta con sentimento (Once More, with Feeling!) – film del 1960 diretto da Stanley Donen
 Once More with Feeling  – film del 2009 diretto da Jeff Lipsky

Musica 
 Once More with Feeling  – album di Billy Eckstine del 1960
 Once More with Feeling: Singles 1996-2004  – album dei Placebo del 2004
 Once More with Feeling: Videos 1996-2004  – DVD dei Placebo del 2004
 Once More, with Feeling  – album della colonna sonora di Buffy l'ammazzavampiri del 2002

Televisione 
 La vita è un musical (Once More, with Feeling) – episodio della sesta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Once More with Feeling  – episodio della terza stagione di Innamorati pazzi